Numerosos estabelecimentos de ensino anglo-saxãos levam o nome de Emmanuel College, sobretudo :
 
 na Inglaterra
 Emmanuel College, em Cambridge, fundado em 1584 ;
 Emmanuel College, em Gateshead ;

 na Austrália
 Emmanuel College, elemento da Universidade do Queensland em Brisbane ;
 Emmanuel College, um estabelecimento cristão independente em Carrara ;
 Emmanuel College, em Melbourne ;
 Emmanuel College, em Warrnambool ;

 no Canadá
 Emmanuel College, à Universidade de Toronto ;
 Emmanuel Biblia College, um estabelecimento religioso em Kitchener (Ontário) ;

 nos Estados Unidos
 Emmanuel College (Geórgia), em Franklin Springs, na Geórgia ;
 Emmanuel College (Massachusetts), em Boston, em Massachusetts.